O.L. Vrouw van Lourdes (Doorwerth)
 Maria (moeder van Jezus)

Kerken
 Zie Onze-Lieve-Vrouw-van-Lourdeskerk